Луневка — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Курская область 
 Луневка — деревня в Обоянском районе.
 Луневка — деревня в Тимском районе.
 Луневка — деревня в Фатежском районе.

Орловская область 
 Лунёвка — деревня в Болховском районе.

Псковская область 
 Лунёвка — деревня в Новоржевском районе.

Тульская область 
 Луневка — деревня в Воловском районе.
 Луневка — деревня в Киреевском районе.